Keyhole kan syfta på:

 Keyhole (film, 2011) – en kanadesik film från 2011 i regi av Guy Maddin

Geografi

Antarktis 

 Keyhole (ö), 
 Keyhole (sjö), 
 Keyhole (dal), 

Robotskapade Antarktisförgreningar